Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon az úszás férfi 100 méteres gyorsúszás versenyszámát július 28-án rendezték a Piscines Bernat Picornell-ban.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új rekord nem született.

Versenynaptár

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Előfutamok 
Az összesített eredmények alapján a legjobb időeredménnyel rendelkező 8 úszó jutott az A-döntőbe, további nyolc versenyző a B-döntőbe került.

Döntők

Források 
 

Úszás az 1992. évi nyári olimpiai játékokon